Международный аэропорт Тэгу (),  — южнокорейский аэропорт совместного базирования, расположенный в городе Тэгу.

Основную часть коммерческих авиаперевозок аэропорта составляют внутренние рейсы, на международных направлениях в основном работают две крупнейшие авиакомпании страны — Asiana Airlines и Korean Air.

Общие сведения 
Международный аэропорт Тэгу является одним из крупнейших транспортных узлов региона Йоннам.

Автостоянка 
На территории аэропорта перед зданием пассажирского терминала функционирует платная автомобильная стоянка на 1100 мест, работающая с 6 часов утра до 10 часов вечера в автоматическом режиме.

Авиакомпании и пункты назначения 
В сентябре 2011 года в международном аэропорте Тэгу работали следующие авиакомпании:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт международного аэропорта Тэгу

Аэропорты Республики Корея
Транспорт Тэгу
Аэро